Le Championnat de squash du British Open masculin 1963 est l'édition 1963 du British Open qui se déroule au Lansdowne Club du 26 novembre au 5 décembre 1962. 

Azam Khan n'a pas pu défendre son titre après avoir lutté pour retrouver la forme à la suite d'une blessure au tendon d'Achille. Mo Khan remporte le British Open en battant A.A. AbouTaleb en finale. Incroyablement, AbouTaleb avait mené les deux derniers jeux à un point et huit points à un point, n'ayant besoin que d'un point de plus pour devenir champion. Mo Khan s'est cependant repris pour remporter le jeu puis le match dans un retour spectaculaire. Roshan Khan bat Aftab Jawaid pour la troisième place sur le score de 9-3 9-6 5-9 4-9 9-3.

Têtes de série

Tableaux et résultats 

+ : amateur

Premier tour de qualification
 John Skinner bat  Terry Pickering 9-0 6-9 3-9 9-0 9-2

 Aftab Jawaid bat  Jonathan Smith 7-9 9-5 8-10 9-7 10-9

 Brian Wise bat  Peter Fuente w/o

 Sherif Afifi bat  Ken Watson 5-9 9-4 9-5 9-3

 Richard Hawkey bat  Don Thompson 9-0 6-9 9-7 6-9 9-3

Deuxième tour de qualification
 Tony Gathercole bat  Mike Corby 5-9 9-4 6-9 9-7 9-5

 George Chisholm bat  Richard Hawkey 9-2 9-2 1-9 1-9 10-8

 Sherif Afifi bat  Brian Wise 10-9 7-9 9-6 9-7

 Aly Abdel Aziz bat  Patrick Kirton 9-7 4-9 9-2 10-9

 Aftab Jawaid bat  John Skinner

Tableau principal

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open

masculin 1963
Compétition de squash à Londres
British Open masculin
Sport en Angleterre en 1962
Sport en novembre 1962
Sport en décembre 1962